Chiquimula ist der Name

eines Departamento Guatemalas, siehe Chiquimula (Departamento).
die Hauptstadt desselben, siehe Chiquimula (Guatemala).